Заво́лжье — автобусная станция в Заволжском районе города Ярославля. Расположена рядом с торговым центром «Космос» на проспекте Авиаторов.

Находится под управлением АО «Ярославское АТП».

История 
Автостанция была открыта 19 мая 2011 года, до этого работала около станции Филино.

Маршруты 
 Пригородные
 №121 Красная площадь — Филино
 № 122 КДП «Заволжье» — Диево-Городище
 № 123 КДП «Заволжье» — Вятское
 № 124 КДП «Заволжье» — Прусово; Красная площадь — Прусово
 № 125 КДП «Заволжье» — Толбухино; КДП «Заволжье» — Глебовское
 № 126 КДП «Заволжье» — Красный Профинтерн
 № 129 КДП «Заволжье» — Туфаново; КДП «Заволжье» — Медягино
 № 130 КДП «Заволжье» — Липовцы; КДП «Заволжье» — Вятское
 № 133 КДП «Заволжье» — Ченцы
 № 135 КДП «Заволжье» — Спас-Виталий
 № 136 КДП «Заволжье» — Макарово
 № 137 КДП «Заволжье» — Заболотье
 № 138 КДП «Заволжье» — Путятино

 Междугородние
 №520 КДП «Заволжье» — Любим
 №524 КДП «Заволжье» — Закобякино; КДП «Заволжье» — Середа

Примечания 

Автостанции и автовокзалы России
Транспортные здания и сооружения Ярославля